— японский футболист и тренер. Выступал за национальную сборную.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Бельмаре Хирацука», «Консадоле Саппоро». После окончания средней школы он присоединился к «Фудзита Индастрис» (позже сменил название на «Бельмаре Хирацука») в 1988 году. В 1994 году в составе клуба выиграл Кубок Императора, и был включён в символическую сборную чемпионата. В следующем году команда стала обладателем Кубка обладателей кубков Азии. Однако, несмотря на успехи, Нацука покинул команду в конце сезона 1998 года из-за финансовых трудностей. Сезон 1999 года он начал в клубе лиги J2 «Консадоле Саппоро». В следующем сезоне команда одержала победу в чемпионате, что позволило ей продолжать выступления в высшем дивизионе страны — J1. Этот сезон стал последним в карьере футболиста.

Карьера в сборной 
С 1994 по 1995 год сыграл за национальную сборную Японии 11 матчей, в которых забил 1 гол. Его дебютным матчем стала встреча, состоявшаяся 22 мая 1994 года против Австралии. На протяжении этого года Нацука выходил на поле в каждом матче национальной команды, в том числе на Азиатских играх. Также участвовал в Кубке короля Фахда 1995 года.

Достижения

Командные 
«Бельмаре Хирацука»
 Обладатель Кубка Императора; 1994

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную Джей-лиги: 1994

Статистика

В клубе

В сборной 

 Голы за национальную сборную

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Игроки ФК «Сёнан Бельмаре»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Хоккайдо Консадоле Саппоро»
Тренеры ФК «Ренофа Ямагути»